La Colombe steht für:

Gemeinden in Frankreich
 La Colombe (Loir-et-Cher) ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 La Colombe (Manche) im Département Manche
La Combe-de-Lancey im Département Isère

Sonstiges
 Kloster La Colombe, ehemalige Zisterzienserabtei in Tilly, Département Indre
 La Colombe (Kabarett), ehemaliges Musikkabarett in Paris
 La Colombe (Oper), komische Oper von Charles François Gounod

Siehe auch:
 Colombe (Begriffsklärung)

da:Colombe (flertydig)
fr:Colombe (homonymie)